La stagione 1994 del Deutsche Tourenwagen Meisterschaft era l'undicesima stagione del Campionato tedesco Touring. Il campionato si svolgeva in 10 prove ufficiali con gara 1 e gara due, più due eventi fuori campionato. Il regolamento era uguale a quello del 1993.

L'Alfa Romeo detentrice dei titoli presentava il modello 155 V6 TI come l'anno precedente, mentre la Mercedes-Benz portava al debutto le nuove Classe C. Intanto la Opel che aveva abbandonato nel 1992 rientra nel campionato con l'Opel Calibra.

Il campionato piloti fu vinto da Klaus Ludwig con la Mercedes C-Class V6.

Team e piloti

Programma e risultati

Classifica campionato piloti

‡ Gara fuori campionato.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Serie e competizioni motoristiche nel 1994
1994